A 12 112-es számú mellékút egy öt számjegyű, körülbelül 4,1 kilométer hosszú országos közút Pest megye legészakibb vidékein, a Börzsöny hegység nyugati részén. Nagybörzsöny közigazgatási területén, Ganádpuszta külterületi településrésznél ágazik ki az 1201-es útból, annak a 15+500-as kilométer-szelvénye közelében. Nagybörzsöny központjáig vezet, végig a település közigazgatási területén haladva és végig majdnem pontosan keleti irányt követve. Kevéssel 4 kilométer megtétele után ér véget, a történelmi településközpont házai között.

Egy 3,197 kilométeres szakaszát (a 0+000 és a 3+197 kilométerszelvények között) 2019 második felében újították fel, a Magyar Falu Program útjavítási pályázatának I. ütemében.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 8.

Jegyzetek

12112
Nagybörzsöny
Börzsöny